Trabant (slaw. „der Begleiter“) bezeichnet

 Trabant (Pkw), Modellreihe des ehemaligen deutschen Automobilherstellers VEB Sachsenring
 Satellit (Astronomie), technisches oder natürliches Objekt, das einen Himmelskörper umkreist
 bestimmte Bestandteile eines Video-Signals, siehe Fernsehsignal#Vertikale Synchronisation
 Trabant (Militär), militärische Begleitung
  Trabant (Band), eine isländische Musikgruppe

Trabant ist der Familienname folgender Personen:
 Hildegard Trabant (1927–1964), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Jürgen Trabant (* 1942), deutscher Romanist; Sprachwissenschaftler
 Anne Trabant-Haarbach (* 1949), deutsche Fußballspielerin und -trainerin
 Michel Trabant (* 1978), deutscher Boxer
 Stephan Trabant (* 1981), deutscher Boxer

Siehe auch:

 Trabantenstadt
 Drabanten, Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika